Assos ist der Name

 einer antiken Stadt in Kleinasien, siehe Assos
 antiker Name eines Flusses in Böotien, Nebenfluss des Kephissos, siehe Assos (Böotien)
 eines Dorfes in der Gemeinde Erisos auf der griechischen Insel Kefalonia, siehe Asos (Kefalonia)
 einer Kleinstadt in der Gemeinde Assos-Lecheo, Präfektur Korinthia, Griechenland
 eines Dorfes und Gemeindebezirks in der Gemeinde Thesprotiko, Präfektur Preveza, Griechenland
 eines Herstellers von Fahrradbekleidung aus der Schweiz